Осташевский сельский совет () — входит в состав
Зборовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Осташевцы.

История 
 1939 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Осташевцы 
 с. Даниловцы

Примечания